Switzerland – tytuł albumu Electric Six z 2006 roku.
Gminy w USA:
 Switzerland (ang. Switzerland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Switzerland (ang. Switzerland County) – w stanie Indiana